Фолар — торгова марка теплоізоляційного матеріалу. Складається з склосітки, яка з двох сторін покрита алюмінієвою фольгою. За рахунок використання як армуючого матеріалу склосітки матеріал повністю зберігає свої властивості при нагріванні до 200°C. Виконує функції теплового бар'єру, паро-, гідро- і вітрозахисту. Одна з головних сфер застосування матеріалу —  ізоляція трубопроводів, що обумовлене його високою міцністю. Витримує значні механічні навантаження, температурний режим від -60 до +200°C.

Різновиди 

Фолар буває трьох типів:

 Тип А — з однобічним фольгуванням
 Тип В — з двобічним фольгуванням
 Тип С — з однобічним фольгуванням та клейовою основою.

Ширина рулону 1000 мм, довжина 50 м. На стандартній європалеті вкладається 55 рулонів фолару.

Сфери застосування 

Ізоляція лазень, саун, ізоляція трубопроводів, як покрівельний матеріал у сполученні з мінеральними утеплювачами.

Теплоізоляційні матеріали